Palotai János (1928–2010) válogatott labdarúgó
 Palotai János (1939–) esztéta